Владимир Шалимов
 Шалимов, Владимир Егорович (1908—1942) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Шалимов, Владимир Фёдорович (1921—2001) — капитан, военный лётчик, Герой Советского Союза.